Jean Leclercq (senator) (1927–2010), Belgisch senator
 Jean Leclercq (volksvertegenwoordiger) (1925–1970), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Jean Leclercq, musicus